Opi pode referir-se a:

 Opi (Abruzos), comuna italiana.
 Opi, deusa romana, esposa de Saturno
 Opi,  instrumento musical ibo
Desambiguação